Ко Ё Хан (; общепринятая латинская транскрипция — Go Yo-han; ) — южнокорейский футболист клуба «Сеул» и национальной сборной Республики Корея.

Клубная карьера 
В 2006 дебютировал в южнокорейском кубке лиги. В следующем году дебютировал в национальном чемпионате, где за сезон сыграл в 3 матчах. В 2008 принял участие в 2 матчах национального первенства, а через год стал игроком основы после ухода Ли Чхон Ён из столичного клуба.

Статистика

Международная карьера 
Дебют за национальную сборную Республики Корея состоялся 14 октября 2009 года в товарищеском матче против сборной Сенегала (2:0). Включен в состав сборной на чемпионат мира 2018 в России.

Статистика за сборную

Достижения

Клубные 
 Чемпион Республики Корея: 2010, 2012, 2016
 Обладатель Кубка Республики Корея: 2015
 Обладатель Кубка лиги Республики Корея: 2006, 2010

Международные 
 Обладатель Кубка Восточной Азии: 2017

Примечания 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Игроки ФК «Сеул»